Höja (plaats), een plaats in Zweden
 Höja (Malmö), een wijk in de Zweedse stad Malmö